Черепенин — фамилия; имеет женскую форму Черепенина.

Известные носители:
 Черепенин, Александр Евгеньевич (род. 1987) — российский хоккеист, вратарь.
 Черепенин, Владимир Алексеевич (род. 1947) — российский физик, специалист в области информационных технологий в радиофизике и физической электронике, академик РАН (2022).